Sirio o Sirius  puede referirse a:

 Sirio, nombre propio de la estrella Alfa Canis Maioris;
Sirio, un personaje de la mitología griega;
 sirio, un grupo de dialectos del árabe hablados en Siria;
 el gentilicio de los habitantes de Siria;
Sirio, nombre de un buque que se hundió en aguas del cabo de Palos en 1906;
 Sirio (Alejandro Sirio, pseudónimo de Nicanor Balbino Álvarez Díaz, dibujante y humorista español (1890-1953);
Sírio, club de baloncesto brasileño; o
Sirius, canción de The Alan Parsons Project.

Véase también
Siríaco